Milcíades puede referirse a:
 Milcíades el Viejo, político ateniense del siglo VI.
 Milcíades el Joven, sobrino del anterior, general durante la batalla de Maratón.
 San Melquíades, papa católico.